Марсело Риос је освојио турнир. У финалу је победио Грега Руседског резултатом 6-3, 6-7, 7-6, 6-4.

Носиоци

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Тенис 1998.